Deutsches Museum, Berlin
 Deutsches Museum, Bonn
 Deutsches Museum, München